ATP Studena Croatia Open 2009 — 20-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Умаге, Хорватия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 27 июля по 2 августа.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Фернандо Вердаско
 Парный разряд —  Михал Мертиньяк и  Петр Пала

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Хорватии

 Мировой Тур ATP 2009

 ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Хорватия
Теннис
Июль 2009 года
Август 2009 года
2009